Monitoreo Tecnológico es una empresa costarricense dedicada al monitoreo de medios electrónicos mediante el uso de alta tecnología, creando reportes de toda la programación musical y publicitaria de un territorio.

El software de Monitec utiliza huellas o patrones digitales de las canciones y anuncios publicitarios que se quieren detectar y las utiliza como base para recorrer, en tiempo real, la señal de radio o televisión que captan sus antenas.

Historia 

Monitec nace en el año 2000 en San José, Costa Rica. Esta empresa posee un sistema de monitoreo digital con el cual captura, digitaliza y que procesa la información de diversos medios, sistema capaz de monitorear cualquier campaña publicitaria o tema musical en múltiples frecuencias de radio, televisión o cable TV, las 24 horas del día.

La tecnología de Monitec 

El sistema de Monitec está compuesto por un cerebro electrónico (hardware) que captura y digitaliza los diferentes medios, así como un software que procesa la información. Este sistema es capaz de desplegar reportes las 24 horas del día y por horarios específicos, así como de emitir los reportes en formatos de visualización tales como Excel, PDF, HTML o XML. Asimismo, permite distribuir los elementos de captura por diferentes geografías dentro de un mismo país y la información es enviada a un centro de procesamiento via Internet, permitiendo el monitoreo de geografías sumamente grandes y dispersas.

Usos 

La tecnología de Monitec es utilizada en productos de consumo masivo como celulares, computadoras, en el reconocimiento de sonidos e imágenes, como detección de huellas dactilares y uso en análisis balísticos. Esta tecnología es "solicitada por casas disqueras, grupos radiales, empresas publicitarias y artistas del país, ya que este tipo de información permite saber cuáles obras se están posicionando mejor en ciertas emisoras, cuántas veces o con cuánta calidad se escuchó un anuncio, o en el caso de las sociedades de gestión de cobro de derechos de autor, para confirmar y certificar el uso que se hace de las obras y realizar cobros."

En el año 2011 esta empresa costarricense fue contratada por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) de Guatemala para monitorear la campaña electoral de este país.

Internacionalización 

Actualmente esta empresa está presente de manera simultánea en países como México, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile, República Dominicana  y próximamente el sistema será utilizado en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Referencias 

Empresas de Costa Rica